

Kultura 
 Ono – książka Doroty Terakowskiej z 2003 r.
 Ono – polski film fabularny z 2004 r. w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej

Geografia

Miasta 
 Ono –  miasto w Wallis i Futunie (zbiorowość zamorska Francji)
 Ōno – miasto w Japonii w prefekturze Fukui
 Ono (Fukushima) – miasto (miasteczko, machi) w Japonii, w prefekturze Fukushima
 Ōno (Gifu) – miasto (miasteczko, chō) w Japonii, w prefekturze Gifu
 Ōno (Hiroszima) – dawne miasto (miasteczko, chō) w Japonii, w prefekturze Hiroszima, 3 listopada włączone do miasta Hatsukaichi
 Ōno (Hokkaido) – dawne miasto (miasteczko, chō) w Japonii, na Hokkaido, 1 lutego 2006 utworzyło wraz z miasteczkiem Kamiiso nowe miasto Hokuto
 Ono – miasto w Japonii w prefekturze Hyōgo
 Ōno (Ibaraki) – dawna wieś (gmina wiejska, mura) w Japonii, w prefekturze Ibaraki, 1 września 1995 włączone do miasta Kashima
 Ōno (Iwate) – dawna wieś (gmina wiejska, mura) w Japonii, w prefekturze Iwate, 1 kwietnia 2005 wraz z miasteczkiem Taneichi utworzyło nowe miasteczko Hirono
 Ōno (Ōita) – dawne miasto (miasteczko, machi) w Japonii, w prefekturze Ōita, 31 marca 2005 włączone do nowo utworzonego miasta Bungo-ōno
 Ono San Pietro – miejscowość i gmina we Włoszech

Rzeki 
 Ōno – rzeka w prefekturze Ōita w Japonii.

Wyspy 
 Ono – wyspa we Włoszech
 Ono – wyspa na Fidżi
 Ono – wyspa w stanie Alabama w USA

Ludzie 
 Yoko Ono – amerykańska artystka i wokalistka pochodzenia japońskiego
 Ōno Harunaga (大野治長) – generał wojsk Toyotomi Hideyoriego
 Shinji Ono – japoński piłkarz
 Takashi Ono (小野 喬) – japoński gimnastyk, który zdobył 5 medali na Igrzyskach Olimpijskich
 Seiji Ono – japoński tenisista stołowy
Ono (小野) i Ōno (大野) to różne nazwy miejsc i nazwiska osób. Ono znaczy dosłownie „małe pole”, a Ōno – „duże pole”.

Inne 
 ONO Estadi – wielofunkcyjny stadion, położony na Balearach w mieście Palma de Mallorca
 język ono – język z grupy nowogwinejskiej języków indopacyficznych